Ali Hussein Rehema Al-Muttairi  (8 de agosto de 1985) é um futebolista profissional iraquiano. Zagueiro, milita no Al-Wakra Sports Club.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Iraque
Futebolistas do Al-Wakrah Sport Club
Jogadores da Seleção Iraquiana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009